Citonia (lateinisch) steht für:
 Quitte
 Cetona
 die Studentenverbindung Citonia, siehe Liste der Studentenverbindungen in Königsberg (Preußen)